Свобода или смърт може да се отнася за:

 „Свобода или смърт“, революционен девиз;
 „Свобода или смърт“, български филм;
 „Свобода или смърт“, български вестник, излизал в 1903 година, орган на ВМОРО;
 „Свобода или смърт“, български вестник, излизал в 1924 – 1934 година, орган на ВМРО, а след 1928 г. – на михайловисткото крило на организацията;
 „Свобода или смърт“, български вестник, излизал в 1928 – 1930 година, орган на протогеровисткото крило на организацията.